80. Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym – zawody kolarskie, które odbyły się w dniach 26–30 września 2007 w niemieckim mieście Stuttgart. Były to ósme zorganizowane w tym kraju mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym (poprzednio w: 1927, 1934, 1954, 1960, 1966, 1978 i 1991). Jedynie Włoch Paolo Bettini w wyścigu ze startu wspólnego oraz Szwajcar Fabian Cancellara w jeździe indywidualnej na czas zdołali obronić tytuł mistrza świata. Nikomu nie udało się zdobyć chociaż dwóch medali.  

Nieudany był start reprezentantów Polski, bowiem nie tylko nie zdobyli oni żadnego medalu, ale nikomu nie udało się zająć miejsca w pierwszej dziesiątce. Najlepszym osiągnięciem było zajęcie 12. miejsca przez Pawła Cieślika w wyścigu ze startu wspólnego do lat 23.

Kalendarium zawodów

Lista uczestniczących reprezentacji 
W mistrzostwach świata w kolarstwie szosowym brały udział 583 osoby (151 kobiet i 432 mężczyzn) z 59 reprezentacji. Najliczniejsze reprezentacje wystawiły: Włochy (26 osób), Holandia (25) i Niemcy (25). Obowiązywał specjalny system kwalifikacji ustalony przez UCI przyznający odpowiednią liczbę miejsc dla danej reprezentacji w wyścigach ze startu wspólnego.

Reprezentacja Polski 
Do mistrzostw świata Polski Związek Kolarski zgłosił 19 osób (14 zawodników i 5 zawodniczek) w pięciu konkurencjach (bez jazdy indywidualnej na czas kobiet).

Obrońcy tytułów

Medaliści

Szczegóły

Tabela medalowa

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym
2007 w kolarstwie
2007 w Niemczech
Kolarstwo w Niemczech
Sport w Stuttgarcie